Асанович — фамилия. Известные носители:

 
 Асанович, Алёша (род. 1965) — югославский и хорватский футболист. Тренер.